S110 peut faire référence à:

Automobile 
 Nissan Silvia S110, un modèle du constructeur japonais Nissan.

Photographie 
 Canon PowerShot S110, un appareil photo numérique fabriqué par Canon.